Francavilla se poate referi la:
 Francavilla Angitola, comună în regiunea Calabria, în provincia Vibo Valentia, Italia
 Francavilla Bisio, comună din provincia Alessandria, Italia 
 Francavilla d'Ete, comună din provincia Fermo, regiunea Marche, Italia
 Francavilla Fontana, comună din provincia Brindisi, regiunea Puglia, Italia
 Francavilla al Mare, comună din provincia Chieti, regiunea Abruzzo, Italia
 Francavilla Marittima, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 Francavilla in Sinni, comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia
 Francavilla di Sicilia, comună în Provincia Messina, Sicilia din sudul Italiei